Антиподский прыгающий попугай, или антиподов какарики () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела у самцов до 32 см, у самок 29 см; вес до 136 г. Окраска оперения, в основном, зелёная. Грудь, брюшко и подхвостье жёлто-зелёные. Голова зелёная, надкрылья фиолетово-синие. Клюв светлый, серебристо-серый, с чёрным кончиком. Радужка оранжевая. Ноги серые.

Распространение 
Обитает на островах Антиподов. Там же обитает и другой вид — Cyanoramphus hochstetteri.

Образ жизни 
Населяют луга. Питаются листьями, почками, злаками и стеблями осоки, иногда семенами и цветками, очевидно, не пренебрегают и мхом. Имеют некоторые хищнические повадки: могут есть падаль и разорять гнёзда других птиц, что нехарактерно попугаям.

Размножение 
Гнездятся в норах, часто более метра длиной. В кладке 5-6 яиц. В природе выживают 1-3 птенца. Продолжительность жизни более 10 лет.

Внесён в Приложение II САЙТС.

Примечания

Литература 
 Greene, T. (1999) «Aspects of the ecology of Antipodes Island Parakeet (Cyanoramphus unicolor) and Reischek’s Parakeet (C. novaezelandiae hochstetten) on Antipodes Island, October — November 1995» Notornis 46: 301—310 

Прыгающие попугаи
Птицы Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1831 году